Drlupa (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Drlupa (Sopot), een plaats in de Servische gemeente Sopot